Атаиха — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости
Численность населения по оценке на конец 2000 года составляла 6 человек, на 2011 год — 2 человека.

География 
Деревня находится в юго-западной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к северу от автодороги , на берегу реки Шесть, в 35 км к северо-востоку от города Опочка и в 9 км к северо-востоку от деревни Болгатово.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,3 °С (абсолютный минимум — −42 °C), средняя температура самого тёплого (июля) — 18°С (абсолютный максимум — 36 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 137 дней. Среднегодовое количество осадков — 562 мм, из которых 405 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района